K is de elfde letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

In de natuurwetenschappen
 K, het chemisch element kalium (<Latijn: kalium).
 K, voor kelvin, de eenheid van thermodynamische temperatuur.
 k, symbool voor het decimale voorvoegsel kilo (103) in de natuurwetenschappen.
 K, een informele afkorting voor kilobyte.
 K, symbool voor 1000 of 1024 om een groot getal of bedrag compact weer te geven.
 K of κ, aanduiding voor compressiemodulus.
 In de scheikunde de permeabiliteit van gesteenten (dimensieloos).
 k of kB, in de natuurkunde de constante van Boltzmann.
 k, in de scheikunde de evenwichtsconstante.
 k, in de natuurkunde het symbool voor de veerconstante.
 K, een systeem van modale logica.
 k, in onder meer de kwantumfysica het natuurkundige symbool voor het (cirkel)golfgetal
k, in de natuurkunde het symbool voor de evenredigheidsconstante (=9.10^9 Nm²/C²)

Overig
 Vitamine K, een vitamine in de voedingsleer.
 Laurin & Klement K, een model van Laurin & Klement.
 Lincoln K-series, een model van het Amerikaanse automerk Lincoln.
 K, een historisch Russisch motorfietsmerk.
 K, de landcode op voertuigen uit Cambodja (<Khmer: Kampuchea).
 K, code voor het cijfer 8 in de kleurcodering in de Nederlandse bibliotheek
 K, aanduiding voor de koning in notatie van schaakpartijen 
 K, een afkorting voor karaat
 K, Afkorting van “oké”